Bertil Johansson kan syfta på

 Bertil Sernros, född Johansson (1921–1993), svensk fotbollsspelare i Gais
 Bertil Johansson (1926–2016), svensk militär
 Bertil Johansson (1930–2018), svensk politiker, centerpartistisk riksdagsman
 Bertil "Bebben" Johansson (1935–2021), svensk fotbollsspelare, starkt förknippad med IFK Göteborg
 Bertil Johansson, förbundssekreterare (1940–1943) och ordförande (1943–1946) i Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund (SSU)
 Bertil Johansson (född 1947), politiker i Laholms kommun och ledare för Laholmspartiet